Сахир ():
 Сахир (пустыня)
 Сахир (трасса)
 Сахир, Джелал Эрозан (1883—1935) — турецкий поэт.